Валерий Кириллов (15 апреля 1957) — советский и туркменский футболист, входит в тренерский штаб «Хазыны».

Биография 
Выступал за ашхабадский «Колхозчи/Копетдаг» в первой лиге и во второй лиге СССР. Играл в 1979 в составе сборной Туркменской ССР на летней Спартакиаде народов СССР.

Также играл в узбекских и казахских командах в 80-е-90-е годы.

С 1992 вновь играл за «Копетдаг». Провел 3 игры за сборную Туркменистана — 2 в 1992 и 1 в 1994 году.

По окончании карьеры — тренер. В 2010 году возглавлял «Лебап» из Туркменабата.

В 2013-2014 году был тренером-селекционером в «Актобе».

C 2015 года тренер в «Хазыне».

Статистика

Достижения 
 Многократный чемпион Туркменистана как игрок в составе «Копетдага» (1992—1995)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Туркменистана
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Футбольные тренеры Туркменистана